Instituto Nacional de Estadística es el nombre de varias organizaciones nacionales:

 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina
Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia
 Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Ecuador
 Instituto Nacional de Estadística (INE) de España
Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia
 Instituto Nacional de Estadística (INE) de Guatemala
 Instituto Nacional de Estadística (INE) de Honduras
 Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) de Italia
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México
 Instituto Nacional de Estadística (INE) de Paraguay
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú
 Instituto Nacional de Estatística (INE) de Portugal
 Oficina Nacional de Estadística (ONE) de República Dominicana
Instituto Nacional de Estadística (INE) de Rumanía
 Instituto Nacional de Estadística (INE) de Uruguay
 Instituto Nacional de Estadística (INE) de Venezuela
Organismos de estadísticas nacionales